Indonesia kann folgendes bedeuten:

 Indonesien, eine Republik und der weltgrößte Inselstaat mit rund 255 Millionen Einwohnern
 Indonesia (Spiel), ein Brettspiel des niederländischen Verlags Splotter Spellen.